Диокл (, ок. 240 до н. э. – ок. 180 до н. э.) — греческий математик. О его жизни известно лишь то, что он был современником Аполлония Пергского.

Отрывки из работы Диокла «О зажигательных зеркалах» () сохранились в комментарии Евтокия к трактату Архимеда «О шаре и цилиндре». 
В одном из отрывков решается задача о делении шара плоскостью таким образом, чтобы получившиеся объёмы имели между собой данное отношение. В другом отрывке рассматривается предложенное Диоклом решение задачи об удвоении куба с помощью специальной геометрической кривой  — циссоиды. В ещё одном отрывке циссоида используется для решения более общей задачи о вставки двух средних пропорциональных между двумя данными величинами.

Сочинение Диокла оказало большое влияние на математиков исламского Востока, и, в частности, на Ибн ал-Хайсама.

Литература 
 Шаль, Мишель. Исторический обзор происхождения и развития геометрических методов. Гл. 1, § 44. М., 1883.
 Ван дер Варден Б.Л. Пробуждающаяся наука. Математика древнего Египта, Вавилона и Греции. Перевод с голландского И.Н. Веселовского. М.: Физматгиз, 1959.
 Прасолов В. В. Три классические задачи на построение. Удвоение куба, трисекция угла, квадратура круга.  М.: Наука, 1992. 80 с. Серия «Популярные лекции по математике», выпуск 62.
 
 Toomer G. J. Diocles on burning mirrors: The Arabic translation of the lost Greek original . NY: Springer, 1976.

персоналии по алфавиту
Математики Древней Греции
Математики III века до н. э.